Срби се може односити на:

Народи 
 Срби, јужнословенски народ
 Срби католици, део српског народа католичке верописповести
 Срби муслимани, део српског народа исламске верописповести
 Лужички Срби, западнословенски народ
 Бели Срби, раносредњовековни словенски народ
 Срби (племе), бивше западнословенско племе

Топоними 

 Срби (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка
 Срби (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка

Види још 

 Лужички Срби (вишезначна одредница)
 Серби, вишезначна одредница
 Сорби, вишезначна одредница
 Србин
 Српкиња, вишезначна одредница